Davisov pokal 1952 je bil enainštirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1952 v športu
1952